Beauftragter oder Sonderbeauftragter steht für einen im Rahmen eines Auftragsverhältnisses einmalig oder dauerhaft für einen Auftraggeber tätige Auftragnehmer.
Ein Beauftragter ist jemand, der mit einem Auftrag oder einer Aufgabe betraut ist, sie erledigen soll und den Auftraggeber eventuell dazu vertritt.

In Deutschland

Beauftragte der Bundesregierung 

Dort ist eine umfangreiche Liste mit Bundesbeauftragten.

Beauftragte des Deutschen Bundestages 
 Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages
 Integrationsbeauftragter (Legislative)

Allgemeine Beauftragte auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene 
 Beauftragter für den Haushalt
 Integrationsbeauftragter
 Menschenrechtsbeauftragter 
 Beauftragter für Chancengleichheit
 Beauftragte/r nach der Gemeindeordnung
Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs

Allgemeine Beauftragte in Wirtschaft und Behörden 
 Abfallbeauftragter
 Beauftragter für Biologische Sicherheit
 Brandschutzbeauftragter
 Beauftragter für Luftaufsicht
 Datenschutzbeauftragter
 Fahrradbeauftragter
 Fluglärmschutzbeauftragter
 Gefahrgutbeauftragter
 Geheimschutzbeauftragter
 Geldwäschebeauftragter
 Gewässerschutzbeauftragter
 Gleichstellungsbeauftragte
 Hygienebeauftragter
 Immissionsschutzbeauftragter
 Informationsbeauftragter
 Korruptionsschutzbeauftragter
 Laserschutzbeauftragter
 Mißbrauchsbeauftragter
 Sicherheitsbeauftragter
 Störfallbeauftragter nach §58a BImSchG
 Strahlenschutzbeauftragter
 Tierschutzbeauftragter

Sonstige Beauftragte 
 Beauftragter Richter

In der Schweiz 
 Eidgenössischer Datenschutzbeauftragter

In der Europäischen Union 
 Sonderbeauftragter im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik

Bei den Vereinten Nationen 
 Kommissare: Die beiden Hochkommissare (High Commissioner) und deren Unterkommissare und lokalen Beamte (Andere UN-Spezialorganisationen werden von Administratoren oder Direktoren geleitet).
 UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge (UNHCR)
 UN-Hochkommissariat für Menschenrechte (UNHCHR)
 UN-Sonderbeauftragter (Special Representative of the Secretary-General)
 UN-Sonderberichterstatter (Special Rapporteur)

Beim Heiligen Stuhl 
 Apostolischer Visitator

Siehe auch 

 Ombudsmann
 Repräsentant: Gesandter, Abgeordneter, Delegierter, Deputierter

Berufliche Funktion